Calvície — forma de alopécia caracterizada por uma gradual e progressiva perda de cabelo.
 Doutrina Calvo — doutrina latino-americana de direito internacional da autoria de Carlos Calvo

Monarcas 
 Carlos II de França (823-877) — rei de França e imperador do Sacro Império Romano-Germânico, conhecido como Carlos, o Calvo
 Balduíno II da Flandres (863-918) — conde da Flandres conhecido como Balduíno, o Calvo

Geografia

Bolívia 
 Luis Calvo — província do departamento de Chuquisaca, Bolívia
 Porto Calvo — município do estado de Alagoas, Brasil
 Calvos de Randim — município da província de Ourense, Espanha
 Guadalupe y Calvo — município do estado de Chihuahua, México

Portugal 
 Calvos (Guimarães) — freguesia
 Calvos (Póvoa de Lanhoso) — freguesia
 Serra do Calvo — aldeia  da freguesia da Lourinhã
 A-dos-Calvos — aldeia da freguesia do Milharado

Ver também 
 Calvoa — género botânico  da família Melastomataceae

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos